Burg Schaumberg heißen: 

 Burg Schaumberg (Thüringen), bei Schalkau
 Burgruine Schaunberg, bei Hartkirchen/Eferding in Oberösterreich